Il singolare del Bell Challenge 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Lisa Raymond era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Dominique Van Roost.

Brenda Schultz ha battuto in finale 6–4, 6–7, 7–5 Van Roost.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Brenda Schultz (campionessa)
  Lisa Raymond (semifinali)
  Nathalie Tauziat (secondo turno)
  Dominique Van Roost (finale)

 Chanda Rubin (semifinali) 
 Amy Frazier (secondo turno) 
 Magdalena Grzybowska (quarti di finale) 
 Marion Maruska (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Bell Challenge 1997